Fontenay-sous-Bois é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha de França, no departamento de Val-de-Marne. Estende-se por uma área de 5,58 km².

Demografia

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Ligações externas 
 Site oficial

Comunas do Vale do Marne